De par son étymologie, le mot assiette peut faire référence à quelque chose de plat ou en situation d'équilibre :
 en cuisine, une assiette est un élément de vaisselle composée d'un fond plat et de bords inclinés (talus ou descente) généralement bordé par un marli, couronne horizontale ou oblique à contours variés et profil droit ou galbé.
 l'angle d'assiette est l'angle de l'axe longitudinal ou latéral d'un aéronef, d'un navire ou d'un sous-marin par rapport au plan horizontal ;
 en équitation, l'assiette correspond à la manière d'être assis à cheval ;
 en économie, une assiette est la base de calcul d'une cotisation (assiette sociale) ou d'un impôt (exemple : assiette fiscale) ;
 assiette, terme technique concernant les routes ;
 assiette tournante, numéro de cirque chinois.
 assiette, autre nom du bol d'Arménie utilisé pour la dorure sur bois